Yui bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Shizuoka: Yui (Shizuoka)

den Familiennamen folgender Personen:

 Kaisei Yui (* 1996), japanischer Sprinter
 Kimiya Yui (* 1970), japanischer Astronaut
 Yui Shōsetsu, Anführer des Keian-Aufstandes
 Toshiki Yui (* 1956), Mangaka

den Vornamen folgender Personen:
 Yui (* 1987), japanische Sängerin
 Yui Aragaki, Model, Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Yui Asaka (* 1969), Sängerin und Schauspielerin
 Yui Horie (* 1976), Synchronsprecherin und Sängerin
 Yui Ichikawa (* 1986), Schauspielerin
 Yui Mizuno (* 1999), Sängerin

YUI steht für:
 Yahoo! UI Library, eine Open-Source-JavaScript-Bibliothek

Abkürzung